

Patronyme 

 Pierre Michel Hennin (1728-1807), diplomate français ;
 Michel Hennin (1777-1863), son fils, antiquaire, numismate et collectionneur français ;
 Jean-Marie Hennin (1950-), architecte français ;
 Jean Hennin, cinéaste français.

Autres 
 Hennin, coiffe féminine.